DEC (voetbalclub), een voormalige voetbalvereniging uit Amsterdam (1 mei 1904 - 30 juni 1982) 
Digital Equipment Corporation
DEC (Dordtse Elektronica Club), een vereniging voor radiozendamateurs in de Drechtsteden (Opgericht 1 september 1977) 
Stroomlijnpostrijtuig#Serie Dec 8501-8502 / Pec 8551-8552 (951-952) Dec 8501 en 8501, stroomlijnfietsenrijtuigen van de Nederlandse Spoorwegen